

Първи кръг

Група A

Група В

Група С

Група D

Втори кръг

Група 1

Група 2

Мач за трето място 
 
 И двата отбора получават бронзови медали.

Финал

Медалисти

Източници 
 Мюнхен 1972, FIFA.com

1972
Летни олимпийски игри 1972